Дмитрий Александрович Гра́ве (, Кириллов, Новгородская губерния, Российская империя — 19 декабря 1939, Киев, СССР) — российский и советский , создатель первой крупной русской математической школы; академик УАН (впоследствии ВУАН, АН УССР), почётный член Академии наук СССР. Член Санкт-Петербургского математического общества.

Биография 
Родился  года в Кириллове, в семье Александра Ивановича и Варвары Леонидовны Граве.

С золотой медалью окончил гимназию Ф. Ф. Бычкова (1881) и поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет. В университете он был председателем студенческого научного общества; был инициатором издания журнала «Записки физико-математического общества студентов С.-Петербургского университета». В 1885 году защитил кандидатскую диссертацию: «О поверхностях minima». Был оставлен при университете для приготовления к преподавательской деятельности; 30 апреля 1889 года защитил диссертацию на степень магистра чистой математики: «Об интегрировании частных дифференциальных уравнений первого порядка» и стал приват-доцентом Петербургского университета, где вёл практические занятия по дифференциальному исчислению и читал спецкурс по теории поверхностей, который слушал будущий академик Алексей Николаевич Крылов.

В 1890 году начал читать в институте инженеров путей сообщения лекции по аналитической геометрии и общий курс высшей математики; с 1891 года преподавал на Бестужевских женских курсах, а с 1893 — в Военно-топографическом училище.

В 1892—1897 годах Д. А. Граве сотрудничал в математическом отделе Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

21 апреля 1896 года защитил докторскую диссертацию «Об основных задачах математической теории построения географических карт».

Из-за проблем со здоровьем Граве был вынужден покинуть Санкт-Петербург. С 1 июля 1899 года он — ординарный профессор кафедры чистой математики Харьковского университета и, одновременно, профессор Технологического института. С апреля 1901 года стал читать лекции в Киевском университете, где в январе 1902 года занял кафедру чистой математики (БСЭ приводит другую хронологию: «Профессор Харьковского (1897), а затем Киевского (1899) университетов»).

В 1902 году после смерти матери и жены остался с тремя детьми и подорванным здоровьем — острая форма туберкулёза. С осени 1906 года в течение года лечился за границей, где познакомился с дочерью немецкого крестьянина из Моравии Марией Рихтер, ставшей его второй женой.

После возвращения в Киев был приглашён читать лекции на Киевских высших женских курсах.

С 1910 года (по 1925) состоял также профессором Киевского коммерческого института, где организовал кабинет страхового дела; в 1916 году был избран на должность декана коммерческого технического отдела.

Д. А. Граве был инициатором основания университета в Крыму.

В январе 1920 года Д. А. Граве был первым из математиков избран в действительные члены Украинской академии наук (в других источниках указывается членство в УАН с 1919 года). Директор Института технической механики (1921). В 1924 году он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1929 — её почётным членом.

В 1934 году основал Институт математики ВУАН и стал его первым директором.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Похоронен в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Внучка Д. А. Граве — певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог Т. С. Калустянц.

Вклад в математику 
Д. А. Граве решил проблему о нахождении всех интегралов системы дифференциальных уравнений задачи трёх тел, не зависящих от закона действия сил, дал решение задач картографических проекций, нашёл некоторые классы уравнений пятой степени, разрешимых в радикалах. Он работал также в области прикладной математики и механики.

За 55 лет научной деятельности Дмитрий Александрович Граве опубликовал около 180 научных работ и написал большое количество учебников по математике («Основы аналитической геометрии», «Теория групп», «Теория эллиптических функций», «Элементарный курс теории чисел», фундаментальный курс «Элементы высшей алгебры», «Математика страхового дела»).

Библиография 
 О поверхностях minima («Записки физико-математического общества студентов Санкт-Петербургского университета» (т. I, 1884 — 85; т. II, 1885; т. III, 1886—1887)).
 О частных дифференциальных уравнениях первого порядка (, 1889)
 Об основных задачах математической теории построения географических карт (, 1896)
 Теория групп (Киев, 1908)
 Теория конечных групп. — Изд. 2-е, [репр.]. — Москва: URSS, 2018 (cop. 2017). — 202, [2] с.: ил. — (Физико-математическое наследие: математика (алгебра)). — ISBN 978-5-9710-4736-0.
 Элементарный курс теории чисел (Киев, 1909)
 2-е изд., знач. изм. и доп. (Киев, 1913)
 Изд. 2-е. — Москва: URSS, cop. 2017. — 240, [88], II с. : табл. — (Физико-математическое наследие. Математика (теория чисел)). — ISBN 978-5-9710-4662-2.
 Арифметическая теория алгебраических величин (Киев, 1910)
 Энциклопедия математики: Очерк её современного положения (Киев, 1912)
 Математика страхового дела: Курс Киев. коммерч. ин-та (Киев, 1912)
 Основы аналитической геометрии. Ч. 1-2 (Киев, 1913)
 Элементы высшей алгебры (Киев, 1914)
 Как устроена вселенная: популярный очерк (Киев, 1923)
 Краткий курс математического анализа: Руководство для ВУЗов и самообразования (Киев, 1924)
 Математика социального страхования: Общедоступное изложение для не-специалистов (, 1924)
 Плоская геометрия Эвклида как предельная для геометрии Лобачевского (Казань, 1926)
 О решении линейных дифференциальных уравнений при помощи определенных интегралов (представлено академиком А. Ф. Иоффе в заседании Отделения Физико-Математических Наук 7 сентября 1927 года) / Д. А. Граве. — , 1927. — С. 943—951 — (Известия Академии Наук СССР = (Bulletin de L'Académie des Sciences de L'URSS)).
 Электрическая гиператмосфера и земной магнетизм (, 1928)
 Теоретическая механика на основе техники (Москва; Ленинград: ГТТИ, 1932)
 Algorithme du calcul des racines des equations algebriques / D. Grave ; Academie des sciences de la RSS d'Ukraine, Institut mathematique. — Kiev: Academie des sciences de la RSS d'Ukraine, 1936. — 20 с.
 Трактат по алгебраическому анализу. В 2-х т. (Киев, 1938—1939)

 Ученики 
 Ахиезер, Наум Ильич — советский математик, член-корреспондент Академии наук Украины;
 Делоне, Борис Николаевич — советский математик и альпинист, член-корреспондент АН СССР;
 Кравчук, Михаил Филиппович — украинский математик, действительный член Академии наук Украины;
 Михаил Хрисанфович Орлов (Каган) — советский математик, член-корреспондент АН УССР;
 Чеботарёв, Николай Григорьевич — советский математик, алгебраист. Автор теоремы плотности Чеботарёва, член-корреспондент АН СССР;
 Шмидт, Отто Юльевич — советский математик, астроном, исследователь Севера, академик АН СССР, Герой Советского Союза.

 Память 
 В Кириллове — небольшая улица в южной части города — бывшая «Интернациональная».
 На Луне — кратер

 Примечания 

 Источники 
 Добровольский В. А. Дмитрий Александрович Граве (1863—1939). — : «Наука», 1968. — 112 с.
 Урбанский В. М. Дмитрий Граве и время — Киев: Наукова думка, 1998. — 266 с.
 Б. Н. Делоне'' Некролог // Изв. АН СССР.; Сер. матем., 4:4-5 (1940). — С. 349—356 
 
 
 Математический энциклопедический словарь. — Москва, 1989
 
 Сборник, посвящённый памяти академика Дмитрия Александровича Граве / Под ред. акад. О. Ю. Шмидта, чл.-кор. Акад. наук СССР Б. Н. Делоне, чл.-кор. Акад. наук СССР Н. Г. Чеботарева; Акад. наук СССР. — ; : Гостехиздат, 1940 (Москва). — 328 с.

Ссылки 
 
 Граве Дмитрий Александрович

Математики XX века
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Профессора Императорского Харьковского университета
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Почётные члены АН СССР
Похороненные на Лукьяновском кладбище
Члены Санкт-Петербургского математического общества